Millbrook kan syfta på:

Storbritannien 

 Millbrook, Bedfordshire, England, Central Bedfordshire, 
 Millbrook, Cornwall, 
 Millbrook, East Devon – en ort i Axminster, Devon, England
 Millbrook, Hampshire – en ort i Southampton, Hampshire, England
 Millbrook, North Devon – en ort i North Molton, Devon, England
 Millbrook, Greater Manchester – en ort i Tameside, Greater Manchester, England

USA 

 Millbrook, Alabama, ort, Elmore County, 
 Millbrook, Illinois, ort, Kendall County, 
 Millbrook, New York, ort, Dutchess County,